Vellila steht für

 Velilla (Valladolid), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Valladolid

Vellila ist der Familienname folgender Personen:

 Rodrigo Velilla (* 1989), argentinischer Schauspieler, Sänger und Tänzer
Siehe auch:
 Dolmen von Velilla